Улица Александра Молодчего () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от перекрёстка улиц Береговая и 1-я Кордовка до улицы 1 Мая, исторически сложившаяся местность (район) Красный мост и Пять углов.

Примыкают улицы Савчука, Ильи Шрага, Шевченко, Батуринская (Лермонтова), Валерия Сараны (переулок Лермонтова), Дмитрия Лизогуба, Гетмана Полуботка, Михайлофёдоровская, Алексея Флёрова, переулок Афанасия Шафонского.

История 
Во времена Киевской Руси большая часть улицы (от начала до площади Пять углов) входила в укреплённое городище (Детинец), остальная часть (конец улицы) — была проложена позже. Впервые улица упоминается в конце 18 века под названием Могилёвская — здесь пролегала дорога в направлении Могилёва, с конца 19 века известна как Петербуржская — здесь пролегала дорога в направлении Петербурга. 

В 1919 году Петербуржская улица переименована на Петроградская улица — в честь города Петрограда. С первых лет советской власти здесь были размещены городской и уездный, затем городской и районный военные комиссариаты. В связи с переименованием города Петрограда на Ленинград, в 1924 году Петроградская улица переименована на улица Троцкого — в честь русского революционера, советского государственного, партийного и военно-политического деятеля Льва Давидовича Троцкого. В 1927 году улица Троцкого переименована на Красногвардейская улица — из-за расположенных по улице военных комиссариатов. 

В 1938 году улица была местом съёмок фильма «Щорс».

В мае 1980 года Красногвардейская улица переименована на Восточночешская улица — в честь братских связей трудящихся Черниговской области УССР с трудящимися Восточночешской области Чехословацкой ССР. В свою очередь другая улица Военная была переименована на Красногвардейскую.  

В 2002 году улица получила современное название — в честь Дважды Героя Советского Союза Александра Игнатьевича Молодчего.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы преимущественно заняты усадебной застройкой и учреждениями (например, национальный университет «Черниговский коллегиум», военкоматы), частично многоэтажной жилой застройкой (5-9-этажные дома) и офисными зданиями.

Улица вместе с проспектами Победы и Михаила Грушевского (улица 1 Мая), улицами Любомира Боднарука и Олега Михнюка образовывает площадь Пять углов.

На перекрестке с Московской улицей (ныне Шевченко) стояла Вознесенская церковь, построенная в период 1870-1874 годы (в 1941 году сожжена фашистской авиацией, в 1955 году разобрана). В первом квартале улицы расположена усадьба Черниговского дома офицеров, а севернее от него — усадьба А. И. Лизогуба (в 1987 году дом разобран). За усадьбой Лизогубов была расположена усадьба графов Милорадовичей с дворцом (1790), в котором Г. П. Милорадович в начале 19 века дважды принимал императора Александра I — была сожжена в 1941 году, сейчас здесь ГП «Черниговское лесное хозяйство» (дом № 20). 

Дом № 14 — одноэтажный, деревянный на кирпичном фундаменте, обложенный кирпичём, прямоугольный в плане дом; дом принадлежал сыну Николая Андреевича Николаю Николаевичу Вербицкого, согласно «списку домовладельцев 1908 года», который здесь жил до 1922 года.

На противоположной стороне улицы сохранился одноэтажный дом с поздними надстройками, где размещалось  статистическое бюро Черниговского губернского земства (дом № 9 А). Бюро было местом работы для, таких писателей, как Л. И. Глебов, М. М. Коцюбинский, П. Г. Тычина. 

Позже в здании статистического бюро были размещены народный суд Деснянского и Новозаводского районов города. Далее расположен новый корпус Черниговской педагогического института (построен в 1970 году), затем — военный комиссариат (дом № 15). После Великой Отечественной войны была построена школа № 9 (дом № 21), корпус строительных организаций, здания областного военного комиссариата (дом № 13), областного потребительского общества (проспект Победы № 139), Деснянского райкома и райисполкома (проспект Победы № 141, сейчас Деснянский районный суд города Чернигова и Управление образования Черниговского горсовета). Прочие дома, за исключением некоторых — одноэтажные, среди которых есть дореволюционные. 

Учреждения: 
 дом № 2 — школа искусств
 дом № 13-17 — военный комиссариат 
 дом № 20 — ГП «Черниговское лесное хозяйство»
 дом № 21 — школа № 9
 дом № 32 А — детсад № 36
 дома №№ 42, 44, 46 — офисные здания, в том числе главный офис «Поликомбанка»

Памятники истории или монументального искусства: 
 дом № 1 — Усадьба Лизогубов — утраченный объект культурного наследия
 дом № 9 А — Дом статистического бюро Черниговского губернского земства, где работал М. М. Коцюбинский (дом конца 19 века, 1901-1911, доска 1972) — истории местного значения 
 перед главным корпусом университета «Черниговский коллегиум» — памятник Т. Г. Шевченко — монументального искусства вновь выявленный

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: усадебные дома №№ 3, 5, 14, 16/24, 17, 21, 30, 32, 34, 38/11. 

Мемориальные доски: 
 дом № 8 — Герою Советского Союза, общественному деятелю Александру Ивановичу Беспалову — на доме, где жил (1971-2004)
 дом № 9 А — украинскому писателю, общественному деятелю Михаилу Михайловичу Коцюбинскому — на здании статистического бюро Черниговского губернского земства, где работал (1901-1911, доска 1972) 
 дом № 9 А — украинскому советскому поэту, государственному деятелю Павлу Григорьевичу Тычине — на здании статистического бюро Черниговского губернского земства, где работал (1914-1916)
 дом № 13/68 — Дважды Герою Советского Союза Александру Игнатьевичу Молодчему — комментарий к наименованию улицы

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 787-788 СХІДНОЧЕСЬКА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова